Verfügbarkeit oder verfügbar steht für:

 Verfügbarkeit eines technischen Systems, insbesondere Internetbeiträge des ÖRR (12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag)  
 Bioverfügbarkeit, pharmakologische Messgröße
 Verfügbarkeit eines Arbeitnehmers, siehe Flexible Arbeitszeit#Änderung der zeitlichen Lage der Arbeitszeiten
 Verfügbarkeit (Arbeitsförderungsrecht), Verfügbarkeit eines Arbeitslosen
 verfügbares Einkommen, Begriff der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 Le Verfügbar aux Enfers, im KZ entstandene Operette von Germaine Tillon
Siehe auch:
 Beste verfügbare Techniken